KGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Keningau (Malaysia)
 KGU – Università statale di Kostroma "N. A. Nekrasov"